Howard City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Howard City (Michigan)
Howard City (Nebraska)